NPG steht für:
 National Portrait Gallery (London)
 Nature Publishing Group, britischer Verlag für Wissenschaftspublikationen (Zeitschrift Nature)
 Neopentylglycol
 NPG Records, ein 1993 gegründetes Musiklabel des Musikers und Komponisten Prince
 The NPG, Begleitband von 1991 bis 2015 des Musikers und Komponisten Prince
 Network Packet Generator
 Neue Photographische Gesellschaft
 Nukleare Planungsgruppe der NATO

NPG